Stuurman (rang), in de marine, koopvaardij en in het roeien
 Eerste stuurman
 Derde stuurman
 Stuurman (eindrang)

Personen met deze achternaam
 Dirk Stuurman
 Eric Stuurman
 Hannie Stuurman
 Jim Stuurman
 Pieter Dirk Stuurman
 Rein Stuurman
 Siep Stuurman